Хиббинг () — город в округе Сент-Луис, штат Миннесота, США. На площади 483,1 км² (470,5 км² — суша, 12,5 км² — вода), согласно переписи 2002 года, проживают 17 071 человек. Плотность населения составляет 36,3 чел./км². На окраине города находится самый большой в мире открытый рудник по добыче железа Hull-Rust-Mahoning Open Pit Iron Mine. 

 Телефонный код города — 218%post%
 FIPS-код города — 27-28790
 GNIS-идентификатор — 0661469

География

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный web-сайт города 
 Hibbing Public Library 
 Hibbing Chamber of Commerce
 Greyhound Bus Museum
  1987 Photos of Bob Dylan's hometown — a personal photo journal by two Dylan fans who spent the day in Hibbing, Minnesota.

Города округа Сент-Луис (Миннесота)